

Geografie

Nederland 
 Utrecht (stad), Nederlandse stad en gemeente, hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Utrecht (provincie), Nederlandse provincie, genoemd naar de gelijknamige stad
 Utrecht (agglomeratie), de agglomeratie waarvan de stad Utrecht het middelpunt vormt
 Landgoed De Utrecht, een landgoed in Noord-Brabant onder Hilvarenbeek

Historisch 
 Sticht Utrecht, het voormalige wereldlijke gebied van de rooms-katholieke bisschoppen (sinds 1853 aartsbisschoppen) van Utrecht
 Heerlijkheid Utrecht, een heerlijkheid in de Habsburgse Nederlanden en de Republiek
 Departement Utrecht, een departement in het Bataafs Gemenebest en het Koninkrijk Holland tijdens de Franse tijd in Nederland

Andere landen 
 Nieuw-Utrecht, een buurt in Brooklyn (New York).
 Post Utrecht, een voormalige koffieplantage en militaire post in Suriname.
 Republiek Utrecht, een onafhankelijke boerenstaat (1852-1858) in Zuid-Afrika.
 Utrecht (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika.

Architectuur 
 De Utrecht (Amsterdam), twee rijksmonumentale panden ontworpen door A.J. Kropholler en Jan Frederik Staal
 De Utrecht (Leeuwarden), een rijksmonumentaal pand in jugendstil
 De Utrecht (Utrecht), een voormalig Utrechts pand in jugendstil, door Jan Verheul, gesloopt, Leidseweg 2

Onderwijs 
 Universiteit Utrecht, de universiteit in de stad Utrecht

Politiek & Bestuur 
 Bestuur Regio Utrecht, het bestuur van de regio Utrecht
 Unie van Utrecht (1579), Verdrag tussen de opstandige Nederlandse gewesten in de tachtigjarige oorlog
 Unie van Utrecht (1889), Unie van nationale oudkatholieke kerken
 Utrecht Conferentie, een periodieke Nederlands - Poolse conferentie over samenwerking tussen Nederland en Polen, sinds 1999
 Levensverzekering-maatschappij Utrecht een historische levensverzekeringsmaatschappij

Religie 
 Aartsbisdom Utrecht (rooms-katholiek), een rooms-katholiek aartsbisdom
 Aartsbisdom Utrecht (oudkatholiek), een aartsbisdom in de oudkatholieke Kerk

Sport 
 FC Utrecht, betaaldvoetbalclub van deze stad
 Leonard van Utrecht, voetballer

Transport 
 Station Utrecht Centraal, het grootste station van deze stad
 Hr.Ms. Utrecht (1901), schip uit 1901 en:
 Hr.Ms. Utrecht (1957), schip uit 1957, twee Nederlandse marineschepen vernoemd naar de provincie Utrecht
 Utrecht (schip, 2003), statenjacht, een historische reconstructie van een statenjacht uit 1746
 Utrechtse schip (ook wel het Utrecht 1 of Utrechtse schip genoemd), een teruggevonden, circa 1.000 jaar oud vrachtschip